Code de droit canonique ou CDC (en latin, Codex Iuris Canonici ou CIC) peut désigner :
 Corpus juris canonici ;
Code de droit canonique de 1917 ;
 Code de droit canonique de 1983 ;
 Code des canons des Églises orientales de 1990.

Voir aussi 
 Droit canonique